90210 — почтовый индекс города Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
 Беверли-Хиллз, 90210 — американский телесериал, выходивший с 1990 по 2000 годы.
 90210: Новое поколение — американский телесериал, выходивший с 2008 по 2013 годы.
 90210 или БХ90210 — американский телесериал 2019 года.
 Беверли-Хиллз, 90210 (саундтреки) — альбомы-саундтреки к сериалу «Беверли-Хиллз, 90210».
 90210: The Soundtrack — альбом-саундтрек к сериалу «90210: Новое поколение».
 Беверли-Хиллз, 90210: Неавторизованная история — американский телефильм 2015 года.
 Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, and the Dead — альбом американской группы «Wednesday 13», вышедший в 2005 году.